

Geografia 
 Le Mas – comune delle Alpi Marittime (Francia)
 Le Mas-d'Agenais – comune del Lot e Garonna (Francia)
 Le Mas-d'Artige – comune della Creuse (Francia)
 Le Mas-d'Azil – comune dell'Ariège (Francia)
 Le Mas-de-Tence – comune della Alta Loira (Francia)
 Mas-Blanc-des-Alpilles – comune delle Bocche del Rodano (Francia)
 Mas-Cabardès – comune dell'Aude (Francia)
 Mas-Grenier – comune del Tarn e Garonna (Francia)
 Mas-Saint-Chély – comune della Lozère (Francia)
 Mas-Saintes-Puelles – comune dell'Aude (Francia)
 Mas-d'Auvignon – comune del Gers (Francia)
 Mas-d'Orcières – comune della Lozère (Francia)
 Mas-de-Londres – comune del Hérault (Francia)
 Mas-des-Cours – comune dell'Aude (Francia)
 Mas de Barberans – comune della Catalogna (Spagna)
 Mas de las Matas – comune dell'Aragona (Spagna)
 Mas – frazione del comune italiano di Sedico, in provincia di Belluno
 Mas – frazione del comune italiano di Vallada Agordina, in provincia di Belluno

Sigle
 Movimento Apostolico Sordi, gruppo religioso della disabilità uditiva
 Maghreb Association Sportive de Fès, società calcistica marocchina
  Marker Assisted Selection – selezione assistita da marcatori, tecnica di selezione genetica
  McCune-Albright syndrome – sindrome di McCune-Albright-Sternberg
 Monetary Authority of Singapore – l'autorità monetaria di Singapore, che regola il sistema bancario dell'isola-stato
 Moto armonico semplice
 Memento audere semper – frase latina, motto dannunziano
 Motoscafo armato silurante – motoscafo d'assalto della Regia Marina italiana.
 Movimento armato sardo – movimento terroristico sardo marxista e indipendentista attivo negli anni 80
 Movimiento al socialismo (Argentina) – partito politico argentino
 Movimiento al socialismo (Bolivia) – partito politico boliviano, guidato da Evo Morales
 Movimiento al socialismo (Venezuela) – partito politico venezuelano
 Muerte a Secuestradores – organizzazione paramilitare colombiana affiliata al Cartello di Medellín
 Manufacture d'armes de Saint-Étienne — fabbrica statale di armi francese, corrente dal 1764 al 2001; oggi confluita nella Nexter

Astronomia
 mas – abbreviazione di milliarcosecondo, un'unità di misura per angoli molto piccoli

Cinema 
 M.A.S. – film italiano del 1942 diretto da Romolo Marcellini

Codici 
 MAS – codice nazionale CIO della Malaysia
 MAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manus Island Momote (Papua Nuova Guinea)
 mas – codice ISO 639-3 della lingua masai
 MAS – codice ISO 3166-2:AZ di Masallı (Azerbaigian)
 MAS – codice ISO 3166-2:PH di Masbate (Filippine)
 MAS – codice ISO 3166-2:UG del distretto di Masaka (Uganda)

Marina 
 MAS
 Flottiglia MAS

Motori 
 MAS – casa motociclistica italiana

Musica 
 Más – album di Alejandro Sanz del 1997
 Más – singolo di Nelly Furtado del 2009, dall'album Mi Plan
 Más – singolo di Ricky Martin del 2011, dall'album Música + Alma + Sexo

Personaggi 
Más – personaggio della serie animata Teen Titans

Persone 
Artur Mas – politico spagnolo
Emanuel Más – calciatore argentino
Gabriel Mas – ex ciclista su strada spagnolo
Jeanne Mas – cantautrice e attrice francese
Luis María Más – ex calciatore argentino
Miguel Mas –  attore e regista cinematografico argentino
Nicolas Mas – rugbista a 15 francese
Oscar Más – ex calciatore argentino
Roger Mas – cantautore spagnolo
Roger Mas – fumettista e illustratore francese

Altri progetti